Steingruber ist der Familienname folgender Personen:
 Christian K. Steingruber (* 1958), österreichischer Regional- und Heimatforscher
 Giulia Steingruber (* 1994), Schweizer Turnerin
 Johann David Steingruber (1702–1787), bayerischer Landbauinspektor und Kirchenbaumeister 

Siehe auch:
 Steingrub
 Steingrube
 Steingruben